Lucknow (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Lucknow (divisie), een divisie in de Indiase staat Uttar Pradesh
Lucknow (stad), de hoofdstad van de Indiase staat Uttar Pradesh en van het district Lucknow